Santa Maria Huazolotitlan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Huazolotitlán, kommun, Oaxaca, 
 Santa María Huazolotitlan, ort, Oaxaca, Santa María Huazolotitlán,